Gramalj je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Skrada. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno-jugozapadno su Divjake, sjeverno-sjeveroistočno je Resnatac, sjeveroistočno je Mala Dobra, jugoistočno je Bukov Vrh.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji